Зелико́вич — фамилия. Известные носители:

 Зеликович, Антонина Викторовна (род. 1958) — советская и российская гребчиха.
 Зеликович, Элимелех (более известен под фамилией Авнер; 1897—1957) — израильский военачальник, один из первых командиров боевой организации «Хагана».
 Зеликович, Эммануил Семёнович (1896 — после 1965) — русский советский писатель и популяризатор науки.
 Зеликович, Юрий Семёнович (род. 1964) — советский и российский гребец.